DDR-Museum steht für:

 DDR-Museum Berlin
 DDR-Museum Usedom in Dargen, siehe Dargen #Sehenswürdigkeiten
 DDR-Museum Malchow, siehe Malchow#Kultur
 DDR-Museum Pforzheim
 DDR-Museum Pirna
 DDR-Museum Thale
 DDR-Museum Reinheim
 DDR-Museum Bad Camberg
 DDR-Museum Zeitreise, jetzt als "Die Welt der DDR" im Hochhaus am Albertplatz Dresden